Portuaria puede referirse a:

 a cualquier cosa o propiedad relativa a los puertos de navegación o a la gente que trabaja en ellos;
 a la banda de rock argentina La Portuaria.